Те́йя () — одна з дванадцяти титанів у давньогрецькій міфології — старша дочка Неба (Урана) і Землі (Геї), дружина та сестра титана Гіперіона, від якого породила трьох богів: сина Геліоса (Сонце), дочок Еос (ранкова зоря) і Селену (Місяць).

За пізнішою версією, із заздрощів титани вбили Гіперіона та його дітей. Проте боги перетворили Селену й Геліоса на небесні світила, а Тейї подарували безсмертя.

Об'єкти названі на честь Тейї 
Іменем титаніди Тейї названо низку астрономічних тіл:
 Астероїд головного поясу 405 Тейя, що був відкритий у 1895 року.
 Гіпотетична планета Тейя, що ймовірно 4.5 мільйярдоліття тому зіткнувшись із Землею породила Місяць.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Титани
Персонажі за алфавітом